Fünfstück ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Fünfstück (1856–1925), deutscher Botaniker
 Otto Fünfstück (1857–1928), Pfarrer an der Juditter Kirche
 Konrad Fünfstück (* 1980), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Laura Fünfstück (* 1994), deutsche Profigolferin